Irma eller IRMA kan syfta på:

 Irma (namn) – ett tyskt namn
 Irma – en figur i Teenage Mutant Ninja Turtles, 1987 års version. se Teenage Mutant Ninja Turtles (1987)
 Irma (påkläderska) – en figur i Tintin, en av Bianca Castafiores medarbetare
 Irma (Gustaf) – en figur som förekommer i den tecknade serien Katten Gustaf
 Irma Pince – en figur som förekommer i Harry Potter som bibliotekarie på Hogwarts
 Irma (dagligvarubutik) –  en dansk dagligvarukedja ägd av Coop Norden
 Irma la Douce – en fransk musikal från 1956
 177 Irma – en asteroid upptäckt 1877

IRMA
 IRMA – en branschorganisation som företräder skivindustrin i Republiken Irland, se Irish Recorded Music Association
 IRMA - teknik inom radioimmunologisk analys, se Immuno Radio Metrisk Analys
 IRMA (språkprojekt) – ett språkprojekt sponsrat av Linspire (Internationalization Resource Management Application)

Geografi

Italien 

 Irma, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Brescia, 

Robotskapade Italienförgreningar